Il singolare del torneo di tennis Sanremo Tennis Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Potito Starace che ha battuto in finale Peter Wessels 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Greg Rusedski (primo turno)
 Olivier Patience (semifinali)
 Julien Benneteau (secondo turno)

 Christophe Rochus (primo turno)
 Gilles Müller (quarti di finale)
 Stanislas Wawrinka (primo turno)
 Alessio Di Mauro (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sanremo Tennis Cup 2004